Е́рліх:

 Боб Ерліх (;  , Арбутус, Меріленд) — американський політик, член Республіканської партії.
 Євген Ерліх (; 1862, Чернівці  1922, Відень) — всесвітньо відомий науковець, юрист, педагог, ректор
 Людвік Ерліх (; 1889, Тернопіль  1968, Краків) — польський вчений-правознавець
 Пауль Ерліх (; 1854, Стшелін  1915) — німецький вчений, який отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини 1908 року.
 Пол Ерліх (;  1932) — американський вчений-біолог і викладач.

 65708 Ерліх (65708 Ehrlich) — астероїд головного поясу, відкритий 4 вересня 1992 року
Німецькі прізвища